Шпан () — имя собственное; фамилия.

 Известные носители:

  (1930—2017) — французский спортивный чиновник.
 Шпан, Йенс (род. 1980) — немецкий политик.
  (1875—1945) — немецкий политик; сын Петера Шпана.
  (1863—1943) — швейцарский юрист и политик. 
  (род. 1963) — немецкий врач и музыкант.
 Шпан, Петер Йозеф (1846—1925) — германский политик, отец . 
 Шпан, Сюзанна — немецкая журналистка, политолог и историк Восточной Европы. 
  (род. 1957) — немецкий телеведущий и публицист.

См. также 
 Силуан (Шпан) (род. 1970) — епископ Румынской православной церкви.